Nobody steht für:
 Nobody (1992), niederländischer Spielfilm von Pieter Moleveld (1992)
 Nobody (2007), kanadischer Spielfilm von Shawn Linden (2007)
 Nobody (2009), US-amerikanischer Spielfilm von Rob Perez (2009)
 Nobody (2013), französischer Spielfilm von Cyril Teste (2013)
 Nobody (2021), US-amerikanischer Action-Thriller von Ilya Naishuller (2021)
 Nobody (Filmreihe), deutsche Stummfilm-Reihe von Josef Stein (1921)
 Nobody (Skulptur), Skulptur von Micha Ullman in Berlin

Nobody ist das Pseudonym von
 Annette Nobody oder Annette C. Nobody, Pseudonym der Künstlerin Käte Steinitz (1889–1975)

Siehe auch:
 Jackie Chan ist Nobody, Hongkong-Spielfilm von Benny Chan und Jackie Chan (1998)
 Mein Name ist Nobody, Italowestern von Tonino Valerii (1973)
 Miss Nobody (Filmreihe), deutsche Stummfilm-Reihe von Willy Zeyn senior (1913)
 Mr. Nobody, romantisches Fantasy-Drama von Jaco Van Dormael (2009)
 The Nobodies, Lied der Rockband Marilyn Manson (2001)